Die Abkürzung MStG steht für:
 Militärstrafgesetz (Schweiz), Militärstrafgesetz der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 Motorluftschiff-Studiengesellschaft, deutscher Luftschiffhersteller (Anfang des 20. Jahrhunderts)

MSTG